

Aeronautica 
 Aerojet General X-8 – aeromobile sperimentale statunitense

Informatica 
 Electrologica X8 – computer olandese

Videogiochi 
 Mega Man X8 – videogioco per Super Nintendo Entertainment System

Altro 
 Piaggio X8 – motocicletta della Piaggio
 WrestleMania X8 – evento di WWE WrestleMania tenutosi nel 2002